Goeldi kan som auktorsförkortning betyda:

 Emílio Augusto Goeldi
 Emil August Goeldi

Robotskapade auktorsförkortningar